Okręty US Navy o nazwie USS "Beagle" pochodzącej od beagle, rasy psów gończych:
 Pierwszy "Beagle" (1822)
 Drugi "Beagle" (IX-112) był tankowcem typu Armadillo, który był w służbie w latach 1943-1946.

Beagle